Moncayo hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Gustavo Moncayo, maestro colombiano;
 José Pablo Moncayo, compositor mexicano;
 Juan de Moncayo, poeta español del barroco.
 Oswaldo Moncayo, pintor ecuatoriano
 Paco Moncayo, político y militar ecuatoriano;
 Pedro Moncayo y Esparza, historiador y político ecuatoriano;

Lugares 
 Moncayo, montaña del sistema ibérico;
 Parque natural del Moncayo, espacio natural donde se encuentra la montaña Moncayo;
 Aranda de Moncayo, municipio de España, en la provincia de Zaragoza.
 Cantón Pedro Moncayo, cantón de Ecuador;
 Moncayo de Compostela, denominado oficialmente Monkayo,  municipio de la provincia de Valle de Compostela en la región de Davao, Filipinas.